Ыун (; в переводе на русский язык — «яблоко») — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Ыун, Юло (1940—1988) — эстонский советский скульптор.
 Ыун, Ян (род. 1977) — эстонский футболист.